Mani – twórca manicheizmu
 Máni – postać z mitologii nordyckiej
 Mani – półwysep w Grecji
 Maní – gmina w Kolumbii
 Maní – miasto i gmina w Meksyku
 Mani – nazwa górnego biegu rzeki Saint John w Afryce
 Gary "Mani" Mounfield – angielski basista rockowy